Соревнования в плавании на 200 метров комплексным плаванием (мужчины) на Чемпионате мира по водным видам спорта 2009 проводились в Бассейне спорткомплекса Форо Италико в Риме, 29 и 30 июля 2009 года.

Отборочные заплывы начались 29 июля в 10:27 по местному времени (UTC+2). Полуфиналы проводились в тот же день в 19:14, а финал — 30 июля.

Медалисты

Рекорды 
До начала соревнования мировой рекорд и рекорд чемпионата мира были следующими:

Заплывы

Отборочные

Полуфиналы

Финал

Примечания

Ссылка 
 Результаты 

200 м, комплексное плавание, мужчины